Забродин — русская фамилия.

Известные носители 
 Забродин, Алексей Валериевич (1933—2008) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук.
 Забродин, Владимир Всеволодович (1942—2018) — российский киновед, историк кино, педагог, редактор.
 Забродин, Евгений Григорьевич (1907—1989) — советский дипломат.
 Забродин, Иван Александрович (1930—2004) — советский государственный деятель, министр финансов Украинской ССР.
 Забродин, Николай Фёдорович (1905—1988) — советский офицер, Герой Советского Союза, полковник.

Забродина 
 Забродина, Татьяна Андреевна (1925—1993) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии первой степени (1952).
 Забродина, Елена Александровна (род. 1964) — советская и российская артистка оперетты, заслуженная артистка России
 Забродина, Татьяна Васильевна (1903—?) — звеньевая колхоза имени Ворошилова Ухтомского района Московской области. Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Забродино